Ходоро́вський — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Ходоровська.

Відомі носії 

 Ходоровські
 Григорій Костянтинович Ходоровський
 Алехандро Ходоровський
 Ходоровський Сергій Леонідович (1980—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.